Гран-при Германии 1986 года — десятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1986 года. Прошёл на трассе Хокенхаймринг в Хокенхайме, ФРГ. Соревнования состоялись 27 июля 1986 года.
 


Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 
 www.f1news.ru 

Гран-при Германии
Спортивные соревнования в Хоккенхайме